Tourist Trophy Puede significar:
 TT Isla de Man, La competición de motos en dicha isla.
 Tourist Trophy, videojuego de PS2.
 Dutch TT, Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo.
 German TT, carrera de automovilismo en Eifel, Alemania.
 RAC Tourist Trophy una competición automovilística en el Reino Unido.